Jože Vidic je ime in priimek več oseb:
 Jože Vidic (*1974), slovenski baritonist
 Jože Vidic, slovenski kinolog (veterinar)
 Jože Vidic (1926-2018), slovenski partizan, pisatelj in kronist NOB
 Jože Vidic, slovenski sodnik
Jože Vidic (1938-2020), duhovnik salezijanec
 Jože Vidic, slovenski veteran vojne za Slovenijo